Кленовое — название населённых пунктов:

Россия 
 Кленовое — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Кленовое — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Кленовое — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Кленовое — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Кленовое — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Кленовое — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Кленовое — хутор в Тимском районе Курской области.

Украина 
 Кленовое — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Кленовое — село в Володарском районе Киевской области.
 Кленовое (быв. Жовтнёвое) — село в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Кленовое — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Кленовое (быв. Пролетарское) — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Кленовое - село в Новодолажском районе Харьковской области.
 Кленовое — село в Носовском районе Черниговской области.

См. также 
 Большое Кленовое
 Кленовая
 Кленовка
 Кленово
 Кленовый
 Клён (значения)
 Клёновые